Mareuil – francuska gmina w regionie Akwitania
 Mareuil – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes